Вільгельм Руссвурм (1888—1964) — німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту.
 Йозеф Руссвурм (1896—1982) — німецький офіцер, генерал-лейтенант вермахту.
 Александр фон Гляйхен-Русвурм (1865—1947) — німецький письменник, редактор, перекладач і філософ.
німецькі прізвища